Crawford Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Crawford Airport (Kalifornien)
 Crawford Airport (Colorado)
 Crawford Airport (Kentucky)